Пирьё Ханнеле Ниеминен (; 10 марта 1951, Хельсинки, Финляндия) — финская актриса, награждённая высшей наградой Финляндии для деятелей искусств — медалью «Pro Finlandia».

Биография 
Родилась 10 марта 1951 года в Хельсинки, в Финляндии.

В качестве актрисы выступала в , , .

С 1977 года снялась в ряде телевизионных и художественных фильмов.

В декабре 2012 года была награждена высшей наградой Финляндии для деятелей искусства — медалью Pro Finlandia.

Семья 
 Муж — Хеймо Хаппонен (Heimo Happonen) (род.1944), в браке с 1979 года.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Hannele Nieminen на сайте IMDb 
 Hannele Nieminen halusi pienen teatterin pieneen ja tiiviiseen yhteisöön на сайте YLE 2.10.2009 

Награждённые медалью Pro Finlandia
Актрисы театра Финляндии
Киноактрисы Финляндии